Живой щит:

 Живой щит — военный и политический термин, насильственное принуждение гражданского населения располагаться на территории или вблизи военных объектов.
 Живой щит — видеофильм производства США.